Isbrytaren Mjølner kan avse:
 Isbrytaren Mjølner (Danmark)
 Isbrytaren Mjølner (Norge)